«Женщина в доме напротив девушки в окне» () — американский мини-сериал, созданный Рэйчел Рамрас, Хью Дэвидсоном и Ларри Дорфом и представляющий собой пародию на детективы и психологические триллеры. Главные роли сыграли Кристен Белл, Майкл Или, Том Райли, Мэри Холланд, Кэмерон Бриттон и Самсара Йетт. Премьера сериала, состоящего из 8 серий, состоялась 28 января 2022 года на Netflix. Он получил неоднозначные отзывы критиков, однако игра Белл удостоилась высоких оценок.

Сюжет 
Главная героиня сериала — Анна, которая из-за непростого периода в жизни проводит всё время у окна с бокалом вина. Однажды она видит жестокое убийство, но ей никто не верит.

В ролях

В главных ролях 
 Кристен Белл — Анна, женщина, которая бросила карьеру художницы после смерти восьмилетней дочери — трагедии, которая также разрушила её брак. Она страдает омброфобией (боязнью дождя) и целыми днями пьёт вино, мешая его с таблетками, что приводит к галлюцинациям.
 Майкл Или — Дуглас, бывший муж Анны, судебный психиатр и профайлер ФБР, специализирующийся на серийных убийцах.
 Том Райли — Нил, овдовевший сосед Анны.
 Мэри Холланд — Слоан, лучшая подруга Анны, владелица местной картинной галереи.
 Кэмерон Бриттон — Бьюэлл, дружелюбный, но простодушный мастер, который пытается починить почтовый ящик Анны.
 Самсара Йетт — Эмма, девятилетняя дочь Нила.

Второстепенный состав 
 Бренда Ку — Кэрол, соседка Анны. 
 Шелли Хенниг — Лиза, девушка Нила, которую Анна считает убитой.
 Кристина Энтони — детектив Бекки Лейн.
 Бенджамин Леви Агилар — Рекс, стриптизёр.

Приглашённые актёры 
 Эппи Пратт — Элизабет, 8-летняя дочь Анны, которая умерла в 2018 году.
 Брендан Дженнингс — Зверский Майк, серийный убийца-каннибал.
 Джанина Гаванкар — Мередит, жена Нила, утонувшая за несколько месяцев до того, как он переехал в дом напротив Анны.
 Нитья Видьясагар — Хилари, сестра Мередит.
 Николь Пуллиам — Клэр, коллега Дугласа.
 Линдон Смит — мисс Патрик, убитая учительница.
 Джим Раш — бортпроводник.
 Гленн Клоуз — пассажирка на месте 2А.

Эпизоды

Производство и премьера 
Премьера сериала состоялась 28 января 2022 года на Netflix. Шоу состоит из восьми получасовых серий.

Восприятие 
На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 57 %, основанный на 51 отзыве со средней оценкой 6.0/10. На Metacritic средневзвешенная оценка составляет 49 из 100 на основе 21 рецензий, что указывает на «смешанные или средние отзывы».

Примечания 

Телесериалы США
Телесериалы США, запущенные в 2022 году
Телесериалы США, завершённые в 2022 году
Телесериалы на английском языке
Оригинальные программы Netflix
Драматические телесериалы США
Телесериалы-триллеры США
Детективные телесериалы США
Сатирические телесериалы США